Соснувка () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Бяльский повят, Люблинское воеводство. Административный центр гмины — деревня Соснувка (Бяльский повят). Население — 2791 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Чепутка
 Дембув
 Липинки
 Мотвица
 Погожелец
 Пшехуд
 Романув
 Розвадувка
 Розвадувка-Фольварк
 Сапехув
 Соснувка
 Выгнанка
 Жещинка

Прочие поселения 
 Александрув
 Хмелита
 Четвертыны
 Домброва
 Двур
 Гура
 Храда
 Комарувка
 Крук
 Крушина
 Кшаки
 Омшана
 Паньске
 Пеньки
 Плоски
 Подбагне
 Посада
 Пшидроже
 Серафина
 Шостаки
 Варшавска-Улица
 Зады
 Замочулы
 Заполе
 Зборышево
 Зофиювка
 Жулава

Соседние гмины 
 Гмина Ханна
 Гмина Ломазы
 Гмина Подедвуже
 Гмина Тучна
 Гмина Вишнице
 Гмина Вырыки

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Люблинского воеводства